Яйса́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Мартуцького району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Яйсан.

Населення — 2565 осіб (2009; 3228 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Мартуцького району